Godey steht für:

 Gode (Äthiopien), Stadt in Äthiopien
 John Godey, Pseudonym von Morton Freedgood (1913–2006), US-amerikanischer Schriftsteller